Miejscowości w USA:
 Washingtonville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Washingtonville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Washingtonville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour